Tuia o Thuja, gènere de plantes coníferes dins la família de les cupressàcies
 Tuia o tuia oriental, única espècie del gènere Platycladus, originari del nord-oest de la Xina 
 Tuia o Thuja occidentalis, espècie de conífera del gènere Thuja endèmic del nord-est d'Amèrica del Nord